Farthing ist:
 Farthing (britische Münze), eine britische Münze im Wert eines Viertelpenny
 Farthing (englische Münze), eine englische Münze bzw. Token im Wert eines Viertelpenny, Vorläufer des britischen Farthing
 Farthing (irische Münze), eine irische Münze im Wert eines Viertelpenny
 Farthing (Roman), ein Roman von Jo Walton aus dem Jahr 2006

Orte:
 Farthing (Wyoming), eine Zug- und Poststation in Wyoming

Personen:
 Charles Farthing († 2014), neuseeländisch-US-amerikanischer Mediziner und Aktivist
 Hugh Farthing (1892–1988), kanadischer Politiker
 Jack Farthing (* 1985), britischer Film- und Theaterschauspieler
 John Farthing (1897–1954), kanadischer Philosoph
 John Farthing (Bischof) (1861–1947), kanadischer Priester und Anglikanischer Bischof von Montreal
 Michael Farthing (* 1948), britischer Mediziner
 Stephen Farthing (* 1950), britischer Maler
 Walter Farthing (1867–1954), britischer Politiker